Seta (veículo) (Brasil) ou pisca-pisca (Portugal), cada uma das luzes piscando em cada lado dum veículo, que indicam que uma se está virando à esquerda ou direita, ou uma mudança de faixa, etc.
Luzes de Natal (Portugal) ou pisca-pisca (Brasil), um acessório geralmente colocado numa árvore de Natal ou em decoração de casas, de lojas ou empresas, para iluminá-las.